La  du Paris-Arras Tour a eu lieu du 22 au . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2015 en catégorie 2.2.

Elle a été remportée par le Belge Joeri Calleeuw (Verandas Willems), vainqueur du contre-la-montre par équipes de la première étape, qui s'impose respectivement de une et trois secondes devant ses coéquipiers et compatriote Gaëtan Bille et Olivier Pardini.

Le Danois Søren Kragh Andersen (Trefor-Blue Water) gagne le classement de la montagne tandis que le Russe Sergey Vdovin (Lokosphinx) s'adjuge celui des sprints. Le Belge Antoine Warnier (Wallonie-Bruxelles) termine meilleur jeune et la formation belge Verandas Willems finit meilleure équipe.

Présentation

Parcours 

La première étape de la  du Paris-Arras Tour est un contre-la-montre par équipes de trente-et-un kilomètres reliant Vitry-en-Artois à Bailleul-Sir-Berthoult. La première équipe prend le départ à , les autres suivent toutes les trois minutes jusqu'à . Après avoir quitté la ville par le sud-est, les coureurs de chaque équipe se dirigent vers Noyelles-sous-Bellonne, Tortequesne, Sailly-en-Ostrevent, Hamblain-les-Prés, Pelves et Monchy-le-Preux, où le temps intermédiaire est pris au kilomètre 19. Ils se dirigent ensuite en direction du nord et traversent Rœux, Fampoux, Gavrelle, puis arrivent à Bailleul-Sir-Berthoult entre  et , suivant qu'ils circulent à 45 ou  par heure de moyenne. La dernière équipe à prendre le départ devrait arriver de la même manière entre  et . En 2014, le contre-la-montre par équipes reliait en  le Louvre-Lens (à Lens) à la citadelle d'Arras.

Équipes 

Classé en catégorie 2.2 de l'UCI Europe Tour, le Paris-Arras Tour est par conséquent ouvert aux équipes continentales professionnelles françaises, aux équipes continentales, aux équipes nationales et aux équipes régionales et de clubs.

Dix-huit équipes participent à ce Paris-Arras Tour - treize équipes continentales, deux équipes nationales et trois équipes régionales et de clubs :

Favoris

Règlement de la course

Primes 
Les prix sont attribués suivant le barème de l'UCI.

Étapes 
La  du Paris-Arras Tour comporte trois étapes dont un contre-la-montre par équipes et deux étapes en ligne pour un total de  à parcourir.

Déroulement de la course

La première étape est un contre-la-montre par équipes de trente-et-un kilomètres qui relie Vitry-en-Artois à Bailleul-Sir-Berthoult le vendredi . Il est remporté par l'équipe belge Verandas Willems (composée de six belges : Stef Van Zummeren, Dimitri Claeys, Gaëtan Bille, Olivier Pardini, Joeri Calleeuw et Christophe Prémont) qui parcourt les  en , soit à une vitesse moyenne de . Van Zummeren est en tête du classement général, tandis que l'Australien Alexander Edmondson (Équipe nationale d'Australie espoirs) prend la tête du classement de la montagne. Les Belges Kevyn Ista (Wallonie-Bruxelles) et Antoine Warnier (Wallonie-Bruxelles) sont respectivement en tête du classement des sprints et meilleur jeune alors que Verandas Willems est la meilleure équipe.

La deuxième étape se court en ligne sur une distance de  entre Ficheux et Beaurains le samedi .

La troisième étape est une boucle de  courue le dimanche  autour d'Arras.

Classements finals

Classement général final 
La course a été remportée par le Belge Joeri Calleeuw (Verandas Willems) avec un temps de . Ses quatre autres coéquipiers, Gaëtan Bille, Olivier Pardini, Dimitri Claeys et Stef Van Zummeren, occupent les places suivantes, grâce à l'avance acquise lors du contre-la-montre par équipes.

Classements annexes

Classement de la montagne 

Le classement de la montagne est remporté par le Danois Søren Kragh Andersen (Trefor-Blue Water) qui cumule dix points, il est suivi par le Français Julien Duval (Armée de Terre), dix points, et par l'Allemand Jan Brockhoff (AWT-Greenway), six points.

Classement des sprints 

Le classement des sprints intermédiaires est remporté par le Russe Sergey Vdovin (Lokosphinx) qui cumule huit points. Il est suivi par le Belge Joeri Calleeuw (Verandas Willems) et l'Australien Alexander Edmondson (Équipe nationale d'Australie espoirs), qui ont chacun cinq points.

Classement du meilleur jeune 

Le classement du meilleur jeune est remporté par le Belge Antoine Warnier (Wallonie-Bruxelles) avec un temps de . Il est suivi à sept secondes par l'Australien Alexander Edmondson (Équipe nationale d'Australie espoirs) et à onze secondes par le Danois Søren Kragh Andersen (Trefor-Blue Water).

Classement par équipes 

La meilleure équipe est l'équipe belge Verandas Willems, dont le temps cumulé de ses trois meilleurs coureurs s'élève à . Elle est suivie à  par sa compatriote Wallonie-Bruxelles et à  par la formation danoise Trefor-Blue Water.

UCI Europe Tour 
Ce Paris-Arras Tour attribue des points pour l'UCI Europe Tour 2015, par équipes seulement aux coureurs des équipes continentales professionnelles et continentales, individuellement à tous les coureurs sauf ceux faisant partie d'une équipe ayant un label WorldTeam.

Évolution des classements

Liste des participants 
 Liste de départ complète

Notes et références

Liens externes 

  
  Classement final sur le site de l'organisateur
  Classement final sur le site de l'UCI
 
 
 

2015
Cyclisme en France en 2015
Cyclisme sur route en 2015
Cyclisme en mai 2015
Sport en France en mai 2015